Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Zapadna skupina ("Regionalna nogometna liga BiH - Zapad") je bila jedna od tri skupine "Regionalne nogometne lige BiH" i liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.   
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo "Bratstvo" iz Bosanske Krupe.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Republička liga BiH 1983./84.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Berek" Prijedor : 1975. – 1992., Rijeka, 2016., , str. 32-33 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 205-209 
 Sportske novosti, 1984. godina 
  

1983-84 Zapad
 Zapad 
1983-84 2 Zapad